David Suazo – calciatore honduregno
 Humberto Suazo – calciatore cileno
 Julio César Suazo – calciatore honduregno
 Maynor Suazo – calciatore honduregno
 Nicolás Suazo – calciatore honduregno